"Марс" ( Індекс ГРАУ  - 2К1 , за класифікацією НАТО  - FROG -2  ) - Радянський тактичний ракетний комплекс з твердопаливною некерованою ракетою. Розробка ракети велася НДІ-1 ГКОТ (головною установою)  , бойові машини (самохідні пускові установки) С-121 і С-123А (індекс 2П16 ) на шасі ПТ-76 були розроблені ЦНДІ-58 під керівництвом В. Г. Грабіна  . Транспортно-зарядна машина (індекс 2П3)) для комплексу "Марс" була розроблена СКБ-221 і випускалася заводом "Барікади" (25 од. випущено в 1957-58 рр.)

Головний конструктор - Н. П. Мазуров . Дальність стрілянини - 7-18 км. Маса пускової установки - 15 т, ракети 3Р1 - 1,75 т. Ракета некерована, наведення здійснювалося пусковою установкою. Пускова установка - на базі танка ПТ-76 . Максимальна швидкість - 35 км/год.

Історія установки

Передумови створення 
Перші зразки ядерної зброї — авіабомби, мали досить великі масогабаритні характеристики (від 3 м завдовжки, від 0,7 до 1,5 м у діаметрі та масу 4-5 т), тому їх носіями були стратегічні бомбардувальники. Стратегічна авіація 1950-х років (у США: Б-29 та Б-36 , в СРСР: Ту-4) для завдання ядерних ударів по передовим позиціям військ противника на театрі військових дій не підходила, оскільки вирішувала інші завдання. Прогрес середини 1950-х років у конструкції ядерних зарядів та їх технічні характеристики призвів до зростання потужності ядерних боєприпасів при одночасному зменшенні їх діаметрів і мас, що дозволило значно розширити можливості використання ядерних боєприпасів у різних засобах доставки. Зокрема, носіями ядерної зброї стали фронтові бомбардувальники, але можливість їх застосування залежала від ряду факторів: часу доби, погодних умов, насиченості ППО противника, крім того, час реакції від подання заявки до удару у фронтової авіації було дуже велике. У цих умовах доцільно було надати підрозділам сухопутних військ власні засоби доставки ЯБП. У 1950-і роки як такі засоби доставки ЯБП могли розглядатися класичні гармати артилерійські, безвідкатні гармати і некеровані тактичні ракети. У роботи велися за всіма трьома напрямами, також, але з деяким відставанням, надійшли й у СРСР.

Технології створення ядерної зброї, що були в розпорядженні країн, не дозволяли створити досить компактний боєприпас, тому розроблені зразки атомної артилерії: американська 280 -мм гармата Т-131 і радянські 406-мм нарізна гармата СМ-54 (2АЗ) і 420-мм гладкоствольний 58 (2Б1) вийшли надто важкими (від 55 тонн у 2А3, до 75,5 тонн у T-131) і неповороткими, не проходили мостами, не вписувалися в повороти міських і сільських вулиць, вимагали багато часу на підготовку до стрільби і т.д. д.

Як у США, так і в СРСР альтернативою надто важким артилерійським знаряддям стали некеровані тактичні ракети — носії ядерних боєприпасів. Основні причини цього:

 Інерційні системи управління при стрільбі на дистанції близько 30 км (дальність артилерійського пострілу), що існували в 50-60-х роках, забезпечували середнє ймовірне відхилення не краще 500—1000 метрів, що було цілком порівнянно з точністю стрільби некерованими ракетами .
 Застосування радіокорекції було небажаним, оскільки ракета ставала вразливою для дії перешкод, а крім того, для реалізації радіокорекції були потрібні повітряний або наземний пост наведення.
 Системи самонаведення для морських і повітряних цілей на початку 50-х років ще тільки створювалися, а для наземних цілей навіть не проектувалися.

Джерела 
https://commons.m.wikimedia.org/wiki/Category:2K1_Mars
зброя СРСР